Gościejów – potok, prawostronny dopływ Wisły o długości 4,28 km. Cały tok w granicach miasta Wisła.

Spływa ze szczytu Gościejów. Do Wisły uchodzi przed Nową Osadą. W jego dolinie znajdują się zabudowania wiślańskiego przysiółka Gościejów.

Zobacz też 
 Rzeki Polski

Przypisy 

Geografia Wisły
Wody Beskidu Śląskiego
Dorzecze Wisły